Tallinn Trophy 2015 – ósme zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2015/2016. Zawody rozgrywano od 18 do 22 listopada 2015 roku w hali Tondiraba Ice Hall w Tallinnie.

Wśród solistów triumfował Amerykanin Max Aaron, natomiast w rywalizacji solistek Rosjanka Marija Sotskowa. W parach sportowych złoty medal zdobyli 
reprezentanci Niemiec Alona Sawczenko i Bruno Massot. Tytuł w rywalizacji par tanecznych wywalczyli reprezentanci Izraela Isabella Tobias i Ilja Tkaczenko.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2015
2015 w łyżwiarstwie figurowym
2015 w Estonii